Millsap ist der Familienname folgender Personen:

 Elijah Millsap (* 1987), US-amerikanischer Basketballspieler
 Paul Millsap (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler